Enno est un patronyme et prénom masculin estonien pouvant désigner:

Patronyme
Ernst Enno (1875-1934), écrivain et poète estonien

Prénom

 (1538-1571), mercenaire et aventurier norvégien
 (née en 1987), chanteuse et compositrice taïwanaise
 (né en 1957), homme politique allemand
Enno Hobbing, espion américain
 (né en 1957), économiste estonien
 (1875-1958), orientaliste allemand
 (né en 1974), officier militaire estonien
 (né en 1940), artiste et académicien estonien
 (1929-2018), conservationniste de film allemand 
 (1930-2016), homme politique estonien
Enno Poppe (né en 1969), compositeur et chef d'orchestre allemand

Toponyme

, village du comté de Tartu

Voir aussi
Ère En'ō, ère japonaise de février 1239 à juillet 1240

Références

Homonymie de prénom
Prénom estonien